Grüngraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Grüngraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars nach Fischingen, Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-WÜrttemberg
 Grüngraben (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Isar nach Lenggries) vor Untermberg, Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Grüngraben (Waldlaine), rechter Oberlauf der Waldlaine (zur Ammer) bis Wurmansau, Gemeinde Saulgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Ort:
 Grüngraben (Heinersreuth), Ortsteil der Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Grünbach
 Grüner Graben